est la formule brute de plusieurs isomères.

 orsanine, numéro CAS 
 acétarsol, numéro CAS